centurion – dowódca 100 żołnierzy w starożytnym Rzymie
 Centurion (A41) – brytyjski czołg
 Centurion: Defender of Rome – komputerowa gra strategiczna
 Centurion – miasto położone w Republice Południowej Afryki
 Centurion – angielski film z 2010 r., w reżyserii Neila Marshalla